Con il termine Galleria del San Gottardo ci si può riferire a:
galleria ferroviaria del San Gottardo – opera inaugurata il 23 maggio 1882, tra Airolo e Göschenen, della lunghezza di 15 km
galleria stradale del San Gottardo – opera inaugurata il 5 settembre 1980, tra Airolo e Göschenen, della lunghezza di 17 km
galleria di base del San Gottardo – opera ferroviaria inaugurata il 1º giugno 2016, tra Bodio e Erstfeld, della lunghezza di 57 km